Okręty US Navy o nazwie USS  "Cape Johnson":
 Pierwszy  był transportowcem wojska używanym w czasie II wojny światowej.
 Drugi USNS "Cape Johnson" (T-AK-5075) jest jednostką pomocniczą w służbie Military Sealift Command.

Cape Johnson